Хокуистле има више значења:

 Хокуистле (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хокуистле (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику